Jevgenij Ivanovič Paladjev (), kazahstanski hokejist, * 12. maj 1948, Ust-Kamenogorsk, Kazahstan, † 9. januar 2010.

Paladjev je v sovjetski ligi igral za klube Kazzinc Torpedo Ust-Kamenogorsk, Spartak Moskva, VVS MVO Moskva in Lokomotiva Jaroslavelj, skupno je na 225-ih prvenstvenih tekmah dosegel 25 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri zlate medalje. Za reprezentanco je nastopil na 68-ih tekmah, na katerih je dosegel devet golov.

Pregled kariere 

|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Sovjetska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 17
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 36
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 40
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 37
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 23
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 15
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 8
| 0
| 5
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 22
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 22
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Sovjetska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 243
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
Seznam kazahstanskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Kazahstanski hokejisti
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Torpedo Ust-Kamenogorsk
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti VVS MVO Moskva
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih